Bonfante ist der Familienname folgender Personen:

 Giuliano Bonfante (1904–2005), italienischer Sprachwissenschaftler und Etruskologe
 Larissa Bonfante (1931–2019), italienische klassische Archäologin